«Зимовье зверей» — советский рисованный мультфильм 1981 года. По мотивам одноимённой русской народной сказки.

Сюжет 
Лесные друзья — Свинья, Баран, Бык, Петух и Гусь — вместе строят дом, в котором укрываются от зимних холодов. Стая волков обнаруживает их и пытается съесть, однако безрезультатно, поскольку в холодное время года главные герои выходили из своего жилища крайне редко. С наступлением весны Свинья, Баран, Бык, Петух и Гусь наконец покидают дом и начинают праздновать Масленицу. Этим пользуются волки и нападают на главных героев. Те снова прячутся в жилище. Один из волков предлагает главным героям отдать Гуся, обещая не трогать остальных. Дружная команда отвечает отказом. Проломив дверь, волки оказываются внутри дома, где Свинья, Баран, Бык, Петух и Гусь дают им отпор. Хищники убегают, а главные герои продолжают жить в своём доме.

Создатели 
 Автор сценария — Владимир Голованов
 Режиссёр — Наталия Голованова
 Художник-постановщик — Татьяна Сокольская, Елизавета Жарова
 Оператор — Борис Котов
 Композитор — Шандор Каллош
 Звукооператор — Борис Фильчиков
 Художники-мультипликаторы: Александр Мазаев, Олег Комаров, Виктор Лихачёв, Алексей Букин, Владимир Крумин
 Редактор — Татьяна Папорова
 Директор картины — Николай Евлюхин
 Над фильмом работали: Татьяна Домбровская, Изабелла Герасимова, Вера Харитонова, Зоя Монетова, Майя Попова

Роли озвучивали

Ссылки 
 
 «Зимовье зверей» на сайте myltik.ru
 «Зимовье зверей» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по сценариям Владимира Голованова
Мультфильмы по русским народным сказкам
Мультфильмы о говорящих животных
Рисованные мультфильмы СССР 1981 года
Зимовье зверей